Arina Iwanowna Rodionowa, ros. Арина Ивановна Родионова (ur. 15 grudnia 1989 w Tambowie) – australijska tenisistka, do 2014 roku reprezentująca Rosję.

Kariera tenisowa 
Tenisistka rosyjska, zwyciężczyni dziesięciu turniejów singlowych i czterdziestu dwóch deblowych w rywalizacji z cyklu ITF.

W 2005 roku wygrała swój pierwszy turniej rangi ITF w singlu. Miało to miejsce w Mińsku. W finale pokonała Maliarcikową.

W parze z siostrą Anastasiją, starszą o siedem lat, wygrała w 2006 roku pierwszy w karierze turniej deblowy na poziomie juniorskim. Była to impreza w Putignano. W sierpniu triumfowała na zawodach w Moskwie, zarówno w singlu, jak i w deblu (w parze z Połtoracką). We wrześniu zwyciężyła w zawodach ITF w Gliwicach.

W 2007 roku zdobyła deblowe mistrzostwo juniorskie na Australian Open, w finale razem z Jewgieniją Rodiną pokonując najwyżej rozstawioną parę Urszula Radwańska i Julia Cohen 2:6, 6:3, 6:1.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 7 (1–6)

Finały turniejów 125K series

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Australijskie tenisistki
Rosyjskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 1989
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Ludzie urodzeni w Tambowie